Effetto domino - reazione a catena 
Effetto domino - film del 2019
Effetto domino - singolo di Emma Marrone